Maryvale bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Maryvale (Arizona)
 Maryvale (Colorado)
Maryvale (Utah)

in Australien:
 Maryvale (Queensland)

in Kanada:
 Maryvale (Toronto)

in Südafrika:
 Maryvale (Gauteng), Vorort von Johannesburg